Stürcke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Stürcke (1817–1860), deutscher Bankier
 Hermann Stürcke (1832–1911), deutscher Bankier und Geheimer Kommerzienrat
 Max Stürcke (1876–1947), deutscher Bankier

Siehe auch:
 Bankhaus Stürcke, Erfurter Privatbank